

Patronyme 

 Andy Myers (1973-), footballeur anglais ;
 Baruch Myers (1964-), rabbin slovaque d'origine américaine, grand-rabbin de Slovaquie ;
 Barry Myers (1937-2016), réalisateur britannique ;
  ;
 Bree Myers (1979-), triathlète américaine ;
 Bruce Myers (1942-2020), acteur britannique ;
 Carlton Myers (né en 1971), joueur italien de basket-ball ;
 Carmel Myers (1899-1980), actrice américaine ;
 Charles William Myers (1936-), herpétologiste américain ;
 George Sprague Myers (1905-1985), ichtyologiste et herpétologiste américain ;
 Edmund Charles Wolf Myers (1906-1997), général de brigade britannique ;
 Edwin Myers (1896-1978), perchiste américain ;
 Elena Myers (1991-), pilote motocycliste américaine ;
 Emma Myers (2002-), actrice américaine ;
 Eugene Myers (1953-), informaticien américain ;
 Ernestine Myers (1900-1991), danseuse américaine ;
 Frederic William Henry Myers (1843-1901), poète et parapsychologue britannique ;
 Hannah Myers (née en 1979), joueuse néo-zélandaise de rugby à XV ;
 Harry Myers (1875-1906), joueur international anglais de rugby à XV ;
 Harry Myers (1882-1938), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Henry Myers (1893-1975), scénariste et producteur américain ;
 Isabel Briggs Myers (1897-1980), psychologue américaine ;
 John Golding Myers (1897-1942), entomologiste britannique, spécialiste des hémiptères et hétéroptères ;
 Judith H. Myers (1941-), écologue américano-canadienne ;
 Kathleen Myers (1899-1959), actrice américaine ;
 Kenneth Myers (1896-1972), rameur américain ;
 Kyle J. Myers, ingénieure biomédicale américaine ;
 Lon Myers (1858-1899), athlète américain ;
 Lou Myers (1945-2013), acteur américain ;
 Louis Myers (1929-1994), chanteur, guitariste, harmoniciste de blues américain ;
 Marshevet Myers (1984-), athlète américaine ;
 Mike Myers (né en 1963), acteur et scénariste canadien ;
  ;
 Paulene Myers (1913-1996), actrice américaine ;
 Philippe Myers (1997-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  ;
 Sergio Myers (1969-), producteur, réalisateur, scénariste, acteur, et directeur de la photographie américain ;
 Stanley Myers (1933-1993), compositeur britannique ;
 Tyler Myers (1990-), joueur canadien professionnel de hockey sur glace ;
 Viola Myers (1927-1993), athlète canadienne ;
 Whitney Myers (1984-), nageuse américaine ;
 Wil Myers (1990-), joueur américain de baseball ;
 Zion Myers (1898-1948), réalisateur, scénariste, producteur, acteur et monteur américain.

Personnages de fiction 

 Michael Myers (né en 1957), personnage qui apparaît dans la majorité des films de la série Halloween.

Toponyme 

 Fort Myers, ville de Floride (États-Unis).

Voir aussi 
 Myers Briggs Type Indicator, indicateur de types psychologiques
 Bristol-Myers Squibb (BMS), entreprise pharmaceutique américaine
 

Patronyme anglais
Patronyme juif